Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Saint-Hilaire :

Belgique 
 La gare de Huy Saint-Hilaire (fermée).

France 
 La gare de Saint-Hilaire, dans le département du Nord ;
 La gare de Saint-Hilaire (fermée), dans le département de l'Indre ;
 La gare de Saint-Hilaire - Brizambourg, dans le département de la Charente-Maritime ;
 La gare de Saint-Hilaire - Saint-Nazaire, en Isère ;
 La gare de Saint-Hilaire-au-Temple, dans le département de la Marne ;
 La gare de Saint-Hilaire-de-Chaléons, en Loire-Atlantique ;
 La gare de Saint-Hilaire-de-Riez, dans le département de la Vendée ;
 La gare de Saint-Hilaire-la-Gravelle (fermée), dans le Loir-et-Cher.

Saint-Hilaire